Rantzau kan syfta på:

 Rantzau – en stor holsteinsk adelssläkt
 Grevskapet Rantzau – ett riksomedelbart grevskap i södra Holstein
 Schloss Rantzau – en herrgård och ett gods i Schleswig-Holstein
 Rantzaus räd – ett danskt fälttåg riktat mot svenskt territorium under vintern 1567–1568
 Rantzau, Plön – en kommun i Kreis Plön i Schleswig-Holstein
 Amt Rantzau – ett Amt i Schleswig-Holstein